Molekulska formula -{C9H9NO4}- se može odnositi na:

 Salicilurinska kiselina
 L-Dopahinon
 Penkolid